Михаил Ткач:
 Ткач, Михаил Васильевич (род. 1945) — украинский учёный-физик и государственный деятель.
 Ткач, Михаил Михайлович (род. 1937) — украинский прозаик, журналист, заслуженный работник культуры Украины.
 Ткач, Михаил Николаевич (1932—2007) — украинский советский поэт-песенник, киносценарист, народный артист Украины.
 Ткач, Михаил Сергеевич (род. 1988) — украинский журналист.